Acentrella är ett släkte av dagsländor. Acentrella ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ådagsländor
Acentrella